Кара-Куль:

 Кара-Куль () — город в Джалал-Абадской области Киргизии.
 Кара-Куль — деревня в Айбашском сельском поселении Татарстана.

См. также 
 Каракуль (значения)